Literatura: Frankenstein o el Prometeu modern (més coneguda com a Frankenstein), novel·la escrita per Mary Shelley publicada el 1818
 Cinema:
 Frankenstein (pel·lícula de 1910), dirigida per J. Searle Dawley i basada en la novel·la de Mary Shelley
 Frankenstein (pel·lícula de 1931), dirigida per James Whale i basada en la novel·la de Mary Shelley
 Frankenstein i l'home llop, pel·lícula dirigida per Roy William Neill el 1942
 La maledicció de Frankenstein, pel·lícula dirigida per Terence Fisher el 1957
 Frankenstein va crear la dona, pel·lícula dirigida per Terence Fisher el 1967
 El jove Frankenstein, pel·lícula escrita per Gene Wilder i dirigida per Mel Brooks el 1974
 Frankenstein desencadenat, pel·lícula dirigida per Roger Corman el 1990
 Frankenstein de Mary Shelley, pel·lícula de 1994 dirigida per Kenneth Branagh i basada en la novel·la de Mary Shelley
 Frankenstein (pel·lícula de 2004), dirigida per Marcus Nispel i basada en la novel·la de Mary Shelley
 Frankenstein (pel·lícula de 2015), dirigida per Bernard Rose i basada en la novel·la de Mary Shelley
 Musical: Young Frankenstein (musical), estrenat a Broadway el 2007 i basat en l'obra de Mary Shelley